TSP oder Tsp steht für:

 Der Tagesspiegel, eine Berliner Abonnementzeitung
 Tätigkeitsschwerpunkt, siehe Spezialisierung
 Tautas Saskaņas Partija, eine politische Partei in Lettland
 Telephony Service Provider bzw. TAPI Service Provider, ein Dienst für Computerunterstützte Telefonie (CTI)
 Team Software Process, Softwareentwicklungsmethode für Teams, entwickelt vom Software Engineering Institute (SEI) der Carnegie Mellon University/Pittsburgh
 Temperature-Sensitive Paint, optisches Sensorprinzip zur Darstellung der Temperaturverteilung auf Oberflächen
 temperature soldering point, Temperatur am Lötpunkt elektronischer Bauelemente, siehe Löten
 Thiele-Small-Parameter, Lautsprecherkennzahlen für elektrodynamische Lautsprecher
 Partei Mensch Umwelt Tierschutz, kurz Tierschutzpartei, Kleinpartei in Deutschland
 Time-Stamp Protocol, ein kryptografisches Protokoll um den Besitz von Daten zu einem Zeitpunkt nachweisen zu können
 Titan-Sublimationspumpe, eine Vakuumpumpe im Ultrahochvakuumbereich 
 Total Serviced Products, Kennzahl für die Gesamtmenge der von einem Unternehmen durch Produktion und Dienstleistung hergestellten oder betreuten Produkte
 Total Suspended Particles, Maßeinheit (meist in g/m³ Luft) für den Gesamtstaub oder Schwebstaub in der Luft, siehe Staub
 Transkriptionsstartpunkt in der Molekularbiologie und Genetik
 traveling salesman problem, dt. Problem des Handlungsreisenden, ein Problem des Operations Research und der theoretischen Informatik
 Trimethylsilylpropionat, eine Referenzsubstanz in der NMR-Spektroskopie
 Trust Service Provider, Anbieter von Vertrauensdienstleistungen (Zertifizierungsdienstleister), siehe Trusted Third Party (TTP)
 TSP-Yamato, japanischer Hersteller von Tischtennismaterial (Desmond Douglas, GB)
 Tunnel Setup Protocol, automatisiert den Aufbau eines IPv6-in-IPv4 Tunnels über IPv4-Netzwerke zwischen Tunnelclient und Tunnelserver
 Turbospeisewasserpumpe, kurz Turbospeisepumpe, eine durch eine Speisepumpenantriebsturbine angetriebene Speisewasserpumpe
 Bahnhof Spaichingen nach DS 100
 Taiwanische Staatsbildungspartei, eine Kleinpartei in der Republik China (Taiwan)

tsp steht für:
 teaspoon, dt. Teelöffel, Maßeinheit, entspricht ca. 4,9 ml

TSP